Хорхе Ернандес ():

 Хорхе Ернандес (1948 р.н.) — колумбійський велосипедист, учасник Олімпійських ігор 1968 та 1976 років
 Хорхе Ернандес (1954 р.н.) — кубинський боксер, олімпійський чемпіон 1976 року
 Хорхе Ернандес (1965 р.н.) — пуерториканський яхтсмен, учасник Олімпійських ігор 2004 року.
 Хорхе Ернандес Ернандес (нар. 1965) — мексиканський політик, депутат Конгресу Мексики з 2009 по 2012 рік.
 Хорхе Ернандес Альдана (1969 р.н.) — венесуельський режисер
 Хорхе Ернандес (1988 р.н.) — мексиканський футболіст та тренер, півзахисник збірної Мексики (2007—2008)
 Хорхе Даніель Ернандес (1989 р.н.) — мексиканський футболіст, півзахисник збірної Мексики (2017—2018)
 Хорхе Ернандес (1992 р.н.) — іспанський футболіст, вінгер
 Хорхе Ернандес (2000 р.н.) — американський футболіст.